Un arrondissement royal (en anglais ) est en Angleterre un arrondissement urbain placé sous la responsabilité de la famille royale.

Liste des arrondissements

Notes et références 

Subdivision en Angleterre